Termin HexPS ima više značenja.

 Heksaprenil difosfat sintaza (geranilgeranil-difosfat specifična), enzim
 Heksaprenil-difosfat sintaza ((2E,6E)-farnezil-difosfat specifična), enzim